Bruges kan syfta på följande:
  Brygge, en stad i Belgien
 Brygge (arrondissement), ett distrikt i Belgien
 9472 Bruges, en asteroid i huvudbältet
 Bruges, Gironde, en kommun i Nouvelle-Aquitaine, Frankrike